Бразильский этап FIA WTCC 2010 — дебютный этап сезона 2010, проведённый на Autódromo Internacional de Curitiba (рядом с Куритибой, Бразилия) в первый уик-энд марта 2010 года. Этап-2010 — 5-й этап WTCC в Бразилии.

Фоновые события 
Действующий чемпион соревннования SEAT отказался участвовать в сезоне-2010. Бывшие пилоты команды Габриэле Тарквини, Тьягу Монтейру и Хорди Жене перешли в новую команду SR-Sport, организованную SEAT совместно с Sunred Engineering.

BMW Motorsport сокращает своё участие в серии с 5 до 2 машин. Пилотами команды останутся Энди Приоль и Августо Фарфуш, и формально они поедут за Team RBM.

Chevrolet по прежнему выставит на старт 3 машины, но на смену завершившего карьеру Николы Ларини пришёл экс-пилот SEAT Sport Иван Мюллер.

Лада пропускает бразильский этап, но собирается вернуться в Мексике.

Фреди Барт дебютирует в WTCC за Sunred, а Гарри Волкхард и Дэррил О'Янг начнут свои выступления в WTCC за bamboo-engineering.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:29.484

Гонка 1 

Примечание:Старт дан за автомобилем безопасности. Длительность гонки увеличена до 16 кругов

Стартовое поле гонки 2 

Примечание:Первая восьмёрка финишировавших в первой гонке зеркально развёрнута

Гонка 2

Общий зачёт после этапа

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников

Командный трофей частников

Зачёт новичков

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

 

Бразилия
Моторные виды спорта
2010
Март 2010 года